Łojki ist ein polnischer Ortsname:
 Łojki (Łochów), Dorf in der Woiwodschaft Masowien
 Łojki (Grajewo), Dorf in der Woiwodschaft Podlachien
 Łojki (Blachownia), Dorf in der Woiwodschaft Schlesien